Athéni Ikariosz, az első szőlőművelő
 Ikariosz, Periérész fia, Tündareósz testvére, spártai herceg